Vallda kan syfta på:

 Vallda socken – en socken i Halland
 Vallda landskommun – socken i Halland 1863–1951
 Vallda församling – en församling i Kungsbacka kontrakt i Göteborgs stift
 Vallda kyrka – en kyrka från medeltiden tillhörande Vallda församling
 Vallda – en ort i Kungsbacka kommun 
 Vallda distrikt – ett distrikt i Kungsbacka kommun och Hallands län
 Vallda (äpple) – en äppelsort vars ursprung är Sverige